Europese kampioenschappen kyokushin karate 2015 (IFK)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2015 (WKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2015 (IKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2015 (KWO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2015 (WKB)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2015 (KWU)
 Europese kampioenschappen kyokushin-kan karate 2015 (KI)